В данном списке представлена информация о консульских и дипломатических представительствах иностранных государств в Санкт-Петербурге. В городе располагаются консульские и дипломатические представительства 56 международно признанных государств, из них 33 являются генеральными консульствами, 3 — почётными генеральными консульствами, 19 — почётными консульствами и одно — отделением посольства.

В 2022 году на фоне вторжения России в Украину были закрыты консульства США (открыто при Л.Брежневе), Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Конс
Конс